Kabiri pode ser:
 Kabiri, cidade de Angola;
 Kabiri, aldeia localizada no Irã.

Desambiguação